Hi Viz — четвёртый студийный альбом австралийского электронного дуэта The Presets, вышедший 1 июня 2018 года на лейблах Modular и EMI Records.

Об альбоме 
Hi Viz это первый за 6 лет студийный альбом австралийского дуэта из Сиднея, состоящего из  и .
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: The AU Review, The Music Au, The Sydney Morning Herald, Triple J, Music Feeds, aaa Backstage, Stack.

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Примечания

Сертификации 

Альбомы Австралии
Альбомы EMI Records